Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Montreal”
 Pierwszy HMCS „Montreal” (K319) był fregatą typu River. W służbie kanadyjskiej w latach 1943-1945. Złomowany w 1947 roku.
 Drugi HMCS „Montreal” (FFH 336) jest fregatą typu Halifax. W służbie od 1994 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Montreal